Vršič je lahko:

 Vršič (1611 mnm), najvišji slovenski cestni prelaz
 Vršič (1897 mnm), gora v Krnskem pogorju
 Vršič, Istra, naselje v Istri
Vršič (priimek)
sestavljena imena vrhov:
Grdi Vršič (2)
Hudi Vršič (2)
Kaninski Vršič
Prestreljeniški Vršič
Srednji Vršič (2543 m)
Vršiči pod Lopo